Lyric Records (Duitsland) - een Duits muzieklabel
 Lyric Records (Verenigde Staten) - een Amerikaans muzieklabel